La Orden del Armiño fue una orden de caballería de breve existencia que fue creada en 1436 por Alfonso V, el Magnánimo, rey de Aragón para conmemorar de su victoria sobre el duque de Lorena. Esta victoria supuso la expulsión de este último de Calabria, afianzando la posición de Alfonso V en el Reino de Nápoles. La insignia de esta orden consistió en un collar realizado en oro del que pende la figura de un armiño acompañada de la frase latina "MALO MORI QUAM FODARI", que significa que es preferible morir que faltar a la fidelidad al soberano. 

Esta orden no debe confundirse con la orden bretona homónima.

Véase también
Anexo:Órdenes, condecoraciones y medallas de España
Órdenes militares
Alfonso V de Aragón

Fuentes y Referencias 

Armiño
Órdenes de caballería de España